A National Basketball Association 2012–2013-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 67. szezonja volt. A győztes a címvédő Miami Heat lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a San Antonio Spurs ellen.

A szezon 2012. október 30-án kezdődött. Az első mérkőzésen a címvédő Miami Heat hazai pályán 120–107-re győzte le a Boston Celticset.

Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa LeBron James lett.

Alapszakasz 
A 2013. április 15-én történt bostoni robbantás miatt az április 16-ára kiírt Boston Celtics–Indiana Pacers mérkőzést törölték. Emiatt mindkét csapat csak 81 mérkőzést játszott az alapszakaszban. Az elmaradt mérkőzés már nem befolyásolta az alapszakasz végeredményét.

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve. A dőlt betűvel jelzett csapatoknak van hazai pálya előnyük. A párharcok egy csapat 4 győzelméig tartanak.

Díjak 
Legértékesebb játékos: LeBron James, Miami Heat
Legjobb védekező játékos: Marc Gasol, Memphis Grizzlies
Az év újonca: Damian Lillard, Portland Trail Blazers
Legjobb „hatodik” játékos: J. R. Smith, New York Knicks
Legtöbbet fejlődött játékos: Paul George, Indiana Pacers

All-Star-mérkőzés

MVP: Chris Paul
Vezetőedzők: Gregg Popovich (Nyugat), Erik Spoelstra (Kelet)

Jegyzetek

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba